Тексту́ра — расположение частей твёрдого вещества, преимущественная ориентация элементов, составляющих материал.

Текстуру можно наблюдать, например, на поверхности обычной доски: множество волокон образует характерный рисунок. Многие металлические и керамические материалы также имеют текстуру как упорядоченную ориентацию зёрен кристаллической решетки. 
 Текстура (изображение)
 Текстура (трёхмерная графика)
 Текстура (шрифт)
 Текстура горных пород
 Текстура древесины
 Текстура (кристаллография)
 Криотекстура
 «Текстура» — фестиваль театра и кино, организованный в 2010 Эдуардом Бояковым.